San Bastiaun, rätoromanisch für St. Sebastian, ist der Name von Gotteshäusern im Schweizer Kanton Graubünden, die dem Patrozinium des heiligen Märtyrers Sebastian unterstellt sind:

 San Bastiaun (Zuoz), ist eine evangelisch-reformierte Kapelle in der Gemeinde Zuoz im Oberengadin, Graubünden (Schweiz) 
 San Bastiaun (Samedan) ist eine abgegangene Kapelle in der Gemeinde Samedan, Graubünden (Schweiz)